Еврейски легион може да се отнася за:

 Еврейският кавалерийски полк участвал във въстанието Косцюшко под предводителството на Бе́рек Йоселе́вич (полск. Berek Joselewicz, Дов Бер бен Йосеф) – 1792/94 г.
 Новият Еврейски легион, създаден от Адам Мицкевич в Истанбул от полски евреи-ашкенази за участие в Кримската война на страната на Османската империя – 1855 г.
 Еврейски легион (Първа световна война) е доброволно еврейско подразделение (в състав от 5 батальона) по времето на Първата световна война, което е сформирано по инициатива на Владимир Жаботински и Йосиф Трумпелдор към британската колониална армия срещу Османската империя. Известен е също като Zion Mule Corps – 1917/19 г.
 Еврейската бригада (), единственото еврейско национално войсково съединение в състава на съюзната британска армия по време на Втората световна война – 1940/46 г.